

Fisica 
 Ligne – unità di lunghezza adoperata in Francia prima dell'adozione del sistema metrico nel tardo Settecento

Geografia 
 Ligne –  località di Ath in Belgio, situata nella regione vallone, nella provincia di Hainaut

Persone 
 Antonio de Ligne (1925-2005) – principe belga
 Baldovino de Ligne (1918-1985) – principe belga
 Charles Joseph de Ligne (1835-1914) – militare, scrittore e commediografo belga
 Claude Lamoral I di Ligne (1618-1679) – militare spagnolo d'origine belga
 Eugenio I di Ligne (1804-1880) – diplomatico e politico liberale belga
 Eugenio II di Ligne (1893-1960) – principe belga
 Henri Louis Ernest di Ligne (1644-1702) – principe di Ligne
 Lamoral I di Ligne (1563-1624) – diplomatico belga
 Louis de Ligne (1766-1813) – militare belga
 Giovanni di Ligne (1525-1568) – militare belga 
 Ernestina Iolanda di Ligne (1594-1663) – nobildonna belga

Altro 
 Casato di Ligne – elenco principi, abati e badesse
 Principe di Ligne – elenco principi di Ligne